Новикова Ольга Александровна: Новикова, Ольга Александровна (род. 1985) — российская, казахстанская спортсменка-ориентировщица.
 Новикова, Ольга Александровна (род. 1994) — российская профессиональная баскетболистка.